Patrik Johansson kan syfta på:

 Patrik Johansson (volleybollspelare) (född 1963), svensk volleybollspelare
 Patrick Johansson (född 1963), svensk bandyspelare
 Patrik Johansson (fotbollstränare) (född 1968), svensk fotbollstränare och tidigare fotbollsspelare
 Patrik Johansson (kemist) (född 1969), svensk kemist och materialforskare, professor i fysik
 Patrik Johansson (skådespelare) (född 1972), svensk skådespelare
 Patrik Johansson (friidrottare) (född 1972), svensk medeldistanslöpare
 Patrik Johanson (född 1987), smeknamn "Pava", svensk handbollsspelare
 Patrik Johansson (bandyspelare) (född 1988), svensk bandyspelare